Engelbert von Brabeck ist der Name folgender Personen:

 Engelbert von Brabeck (Domherr, † 1620) († 1620), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Engelbert von Brabeck (Domherr, † 1636) († 1636), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster und Speyer